L'homme providentiel est une figure récurrente de l'imaginaire politique, qui désigne, selon la définition de Jean Garrigues, .

En France, cette représentation est historiquement corrélée à l'émergence de l'État-nation et à ce que Jacques Ellul appelle sa sacralisation, en substitut de celle dont bénéficiait jusqu'alors l'Église. Raymond Aron voit dans la politique une « religion séculière », au-delà du fanatisme dont bénéficient les dictateurs. Le phénomène a été renforcé avec l'apparition des médias de masse.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .
 
 Alexandre Dorna, Faut-il avoir peur de l'homme providentiel ? Breal, 2012
 Didier Fischer, L'homme providentiel : un mythe politique en République, de Thiers à de Gaulle, L'Harmattan, 2009
 Philippe Braud, L’émotion en politique, PSP, Paris, 1996
 Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Seuil, 1986
 Pierre Ansart, La gestion des passions politiques, L’âge de l’homme. Paris, 1983
Revue
 L'homme providentiel, Comment les Français se trouvent un sauveur, Historia,

Articles connexes

Liens externes 
 La fascination des hommes providentiels, L'Express, 

Stéréotype
Concept de science politique